Flaviano II – nome alternativo del patriarca di Costantinopoli Fravitta
 Flaviano II – patriarca di Antiochia